Влади́мир Алексе́евич Серебряко́в (род. 12 мая 1946, Москва) — советский и российский математик (теория формальных языков и её приложения), д.ф.-м.н. (1990), профессор ВМК МГУ (1993) и ФУПМ МФТИ, зав. отделом ВЦ РАН (с 1992 г.). Член редколлегии журнала «Программирование». Член учёных советов ВЦ РАН, ИСП РАН, ФУПМ МФТИ. Руководитель и участник разработки ряда известных программных проектов.

Биография 
В 1969 г. окончил механико-математический факультет МГУ, в 1975 г. — аспирантуру ВЦ АН СССР.

В Вычислительном центре АН СССР (ныне ВЦ ФИЦ ИУ РАН) трудится с 1976 г. в должностях младшего научного сотрудника (1976—1982), старшего научного сотрудника (1982—1986), заведующего сектором (1986—1992) и заведующий отделом (с 1992).

В 1976 г. защитил диссертацию «Входной язык и реализация метапроцессора системы ЛОРД» на звание кандидата физико-математических наук. В 1990 — докторскую диссертацию по теме: «Системы автоматизации построения трансляторов и их применение для эффективной реализации языков программирования».

Член редколлегии журнала «Программирование». Серебряков В. А. является членом учёных советов ВЦ РАН и ИСП РАН, является членом учёного совета факультета управления и прикладной математики МФТИ.

В научном и программистском сообществе известен как один из разработчиков (под рук. В. М. Курочкина) программной системы «СУПЕР» (российского аналога компилятора компиляторов yacc).

С 2000-х годов основным направлением деятельности В. А. Серебрякова и руководимого им коллектива стало создание распределённых информационных систем, в частности цифровых (электронных) библиотек. Была создана интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР). На принципах ИСИР реализован информационный портал Российской академии наук (ИСИР РАН) (в Википедии при ссылках чаще именуемый как «Научный портал РАН»), .

Учебная деятельность 
C 1992 по 2017 год преподавал курс «Конструирование компиляторов»
на факультете ВМК МГУ. Профессор кафедры системного программирования факультета ВМК МГУ (с 1993 г.).

С 2002 по 2020 год читал лекции по курсу «Теория и реализация языков программирования» на ФУПМ МФТИ.

Подготовил ряд учебных пособий по данным курсам, в том числе используемые ныне как основные в учебном процессе упомянутых университетов.

Подготовил 15 кандидатов наук.

Труды 
В. А. Серебряков является автором свыше 100 научных работ и учебных пособий, в том числе:

Научные труды 
 Глобальные атрибуты и их использование при определении языков программирования (соавт. А. Н. Бирюков, В. М. Курочкин) // ЖВМиМФ, 1980, Т. 20, № 5. С. 1284—1293.
 Применение методов синтаксического анализа для автоматической генерации оптимального кода // Системная информатика — Новосибирск, Наука, 1993, с.130-164 (соавт. Бездушный А. Н.);
 Модель и язык для параллельных вычислений при решении научных задач // ЖВМиМФ, т. 33, № 7, 1993;
 Интегрированная система информационных ресурсов РАН и технология разработки цифровых библиотек // Программирование, № 4, 2000 (соавт. Бездушный А. Н., Жижченко А. Б. и др.);
 Интеграция метаданных Единого Научного Информационного Пространства РАН — М.: ВЦ РАН, 2006 (соавт. Бездушный А. А., Бездушный А. Н., Филиппов В. И.);
 Информационная WEB-система «Научный институт» на платформе ЕНИП — М.: ВЦ РАН, 2007 (соавт. Бездушный А. А., Бездушный А. Н., Нестеренко А. К., Сысоев Т. М., Теймуразов К. Б.).
 Сотников А.Н., Савин Г.И., Серебряков В.А., Калёнов Н.Е. Принципы построения и формирования электронной библиотеки «Научное наследие России» // Программные продукты и системы, 2012, № 4. С. 30-39.

Учебные пособия 
 Лекции по конструированию компиляторов. М.: ВЦ РАН, 1993 г. 123 с.
 Серебряков В.А., Галочкин М.П. Основы конструирования компиляторов. М.: УРСС, 2001. 224 с. ISBN 5-8360-0242-8. При поддержке РФФИ. Проект № 99-01-14039.
 Теория и реализация языков программирования (соавт. Галочкин М. П., Гончар Д. Р., Фуругян М. Г.) — М.: МЗ-Пресс, 2003, 286 с.;
 Теория и реализация языков программирования (соавт. Галочкин М. П., Гончар Д. Р., Фуругян М. Г.) — М.: МЗ-Пресс, 2006. 350 с. (2-е изд., испр. и доп.). ISBN 5-94073-094-9
 Теория и реализация языков программирования. М.: Физматлит, 2012. 236 с. ISBN 978-5-9221-1417-2.
 Теория и реализация языков программирования (соавт. Галочкин М. П., Гончар Д. Р., Фуругян М. Г.) — М.: НОУ "Интуит", 2016. 373 с.

Переводы 
 А. Ахо, Дж. Ульман. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. Т. 2. Пер. с англ. А. Н. Бирюкова и В. А. Серебрякова под ред. В. М. Курочкина. М.: Мир, 1978. 487 с.
 Семантика языков программирования : Сб. статей / Перевод с англ. А. Н. Бирюкова, В. А. Серебрякова; Под ред. В. М. Курочкина. — М. : Мир, 1980. — 395 с.
 Вирт, Никлаус. Программирование на языке Модула-2 / Н. Вирт; Перевод с англ. В. А. Серебрякова, В. М. Ходукина; Под ред. В. М. Курочкина. — М. : Мир, 1987. — 222 с.

Учебные курсы в сети 
 Теория и реализация языков программирования // Сетевой курс НОУ "Интуит".

Примечания

Ссылки 
 проф. Серебряков, Владимир Алексеевич (о нём) на портале факультета ВМК МГУ.
 Поздравление к 60-летию от коллектива ВЦ РАН.
 Об отделе систем математического обеспечения ВЦ РАН (зав. д.ф.-м.н. В. А. Серебряков) на портале ВЦ РАН.
 Состав дисс. совета ИСП РАН (на портале научного учреждения)
 Серебряков В. А. (о нём на портале МФТИ).
 Серебряков В. А., Абрамов С. А., Срагович А. И., Филиппов В. И. Отдел систем математического обеспечения // В сб. 50 лет ВЦ РАН: история, люди, достижения. М.: ВЦ РАН, 2005 г. 320 с. ISBN 5-201-09837-1. С. 115—127.

Списки научных трудов 
 Труды В. А. Серебрякова в РИНЦ (Elibrary.Ru)
 Труды В. А. Серебрякова в Math-Net.Ru
 В. А. Серебряков — научные работы в системе Истина МГУ

Сотрудники ВЦ АН СССР
Сотрудники ВЦ РАН
Преподаватели Московского физико-технического института
Математики СССР
Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Преподаватели факультета управления и прикладной математики МФТИ
Математики России
Учёные в области информатики России